Коксівність вугілля
 Коксівність нафти